Sokol'niki  può riferirsi a:
 Sokol'niki: stazione della Metropolitana di Mosca
 Sokol'niki (Mosca), quartiere di Mosca
 Sokol'niki, rajon della città di Novomoskovsk, nell'oblast' di Tula